«Экстременья» () — бывший андоррский футбольный клуб из населённого пункта Ла-Масана. Домашние матчи команда проводила на стадионах Федерации футбола Андорры.

История 

Был основан в 1998 году под названием «Франкфурт Черни», в 2002 году переименован в «Черни», и в 2002 году получил название «Экстременья».

Выступала во втором дивизионе Андорры. В последний раз играл в чемпионате Андорры в сезоне 2005/06 (выбыл во второй дивизион набрав лишь 1 очко в 20 играх). Клуб никогда не играл в элите более одного сезона (1999/00 и 2003/04).

Весной 2015 года «Экстременья» стала победителем Кубка Федерации. Лучшим бомбардиром команды на турнире был Жуан Маранзана с 7 голами. В сезоне 2015/16 клуб занял четвёртое место во втором дивизионе, а игрок «Экстременьи» Мануэль Лопез занял второе место в гонке бомбардиров, забив 33 гола. Участия в следующем сезоне клуб не принял, так как руководство клуба решило сосредоточиться на играх в мини-футбол.

Названия 
 1998—2001: «Франкфурт Черни»
 2001—2002: «Черни»
 2002—2016: «Экстременья»

Стадион 

Футбольная федерация Андорры проводит матчи Примера и Сегона Дивизио на принадлежащих ей стадионах. Также федерация распределяет стадионы и поля для тренировок для каждой команды. Стадион «Комуналь д’Ашоваль» расположен на юге Андорры в Сан-Жулиа-де-Лория и вмещает 899 зрителей. Иногда матчи проводятся в приграничном с Андоррой испанском городе Алас-и-Серк, на стадионе «Сентре Эспортиу д'Алас», вмещающем 1500 человек или на тренировочном поле в Ордино.

Достижения 
 Серебряный призёр второго дивизиона Андорры (4): 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2011/12
 Бронзовый призёр второго дивизиона Андорры (1): 2009/10
 Победитель Кубка Федерации (1): 2015

Главные тренеры 
  Альберт Жанса Гирона (2014)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте footballzz.co.uk
 Профиль команды на сайте worldfootball.net
 Профиль команды на сайте soccerway.com
 Профиль команды на сайте weltfussballarchiv.com 
 Профиль команды на сайте foot.dk

Футбольные клубы Андорры
Футбольные клубы Андорры, прекратившие существование